La Boston Society of Film Critics (BSFC) (Sociedad de Boston de Críticos de Cine) es una organización de críticos de cine de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, creada en 1981.

Cada año otorgan los premios Boston Society of Film Critics Awards. Se premian las siguientes categorías:

 Mejor actor
 Mejor actriz
 Mejor reparto
 Mejor director
 Mejor película
 Mejor película en lengua extranjera
 Mejor guion original
 Mejor actor de reparto
 Mejor actriz de reparto
 Mejor fotografía
 Mejor guion adaptado
 Mejor documental
 Mejor selección de ensemble cast
 Mejor director novel

Enlaces externos 
 Web oficial de Boston Society of Film Critics

Asociaciones de críticos de cine
Cultura de Boston
Organizaciones fundadas en 1981